Epiphyse (griechisch ἐπίφυσις, ‚Aufwuchs‘, ‚aufsitzendes Gewächs‘) steht für:
 Zirbeldrüse, Glandula pinealis, eine Drüse im Gehirn
 Epiphysis ossis, Endstück der Röhrenknochen
 Epiphysis tibialis, Fortsatz auf Insektenbeinen